Paulo Teixeira (político)
Paulo Teixeira Jorge
Paulo Teixeira Pinto

Veja também 
Paula Teixeira

Desambiguações de antropônimos